Kijewice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Kijewice, village de la voïvodie de Lubusz
 Kijewice, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kijewice, village de la voïvodie de Mazovie